Die Gebarung (auch: das Gebaren, sich gebaren) ist: 

 ein österreichischer Begriff für Haushaltsführung (finanzielle Gebarung)
 ein veralteter Begriff für das Verhalten bzw. das Betragen